U 150 oder U-150 bzw. U150 steht für:

 SM U 150, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine für den Ersten Weltkrieg, ohne Einsatz abgewrackt.
 U 150 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 150, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-150, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Siehe auch
 SM UB 150, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine für den Ersten Weltkrieg.
 SM UC 150, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine für den Ersten Weltkrieg.

Abkürzung